Die Qualifikation zur U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2010 wurde ausgetragen, um die 16 Teilnehmer zu ermitteln. Dazu wurden die 45 Bewerber in acht Gruppen eingeteilt. Die beiden Gruppenersten der Sechsergruppen, der Gruppenerste der Dreiergruppe sowie der beste Gruppendritte der Sechsergruppen qualifizierten sich für die Endrunde. Die Sechsergruppen wurden in einer Einfachrunde, die Dreiergruppe in einer Doppelrunde in einer Stadt ausgetragen.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte in Kuala Lumpur, Malaysia.

Sri-Lanka zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in Katmandu, Nepal.

Die Malediven zogen ihre Mannschaft zurück.

Gruppe C 
Die Gruppe C spielte in Sanaa, Jemen.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in al-Ain, Vereinigte Arabische Emirate.

Gruppe E 
Die Gruppe E spielte in Bacolod City, Philippinen.

Die Mongolei zog ihre Mannschaft zurück.

Gruppe F 
Die Gruppe F spielte in Hebei, Volksrepublik China.

Gruppe G 
Die Gruppe G spielte in Bangkok, Thailand.

Gruppe H 
Die Gruppe H spielte in Canberra, Australien.

Weblinks 
 Asian U-16 Championship 2010 auf rsssf.com (englisch)

2010 Qualifikation
Fußballveranstaltung 2009